Folgend die Ergebnisse der Olympischen Sommerspiele 1992 im Badminton-Herreneinzel.

Medaillengewinner

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde 

Herreneinzel